Krum steht für:
 der Name eines bulgarischen Khans, siehe Krum (Bulgarien)
 der Name einer mittelalterlichen bulgarischen Herrschaftsdynastie Haus Krum
 der Name eines Stadtteils der Stadt Zeil am Main
 der Name einer Stadt in Texas, siehe Krum (Texas)

Krum ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Krum (* 1957), deutsche Schachspielerin
 Gerhard Krum, Bürgermeister von Idstein
 Horsta Krum (auch: Horsta Malinowski-Krum; * 1941), evangelisch-reformierte Pastorin i. R.
 Jacob Krum († 1527), Schweizer Bürgermeister

Krum ist der Familienname folgender fiktiven Person:
 Viktor Krum, Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Viktor Krum

KRUM steht für:
 Haltepunkt Rumeln (DS100-Code)

Siehe auch:
 Krume
 Krumm
 Grum
 Groom

Abkürzung
ru:Крум (значения)